La campanella – composizione musicale di Niccolò Paganini 
 La campanella – composizione musicale di Franz Liszt
 La Campanella – trascrizione della composizione di Paganini, effettuata da William Primrose

Pagine correlate 
Campanella